Vae Victis est une expression latine signifiant « malheur aux vaincus », prononcée par le chef gaulois Brennus qui avait vaincu Rome ;
Vae Victis est un groupe de rock identitaire français ;
Vae Victis est un magazine de  jeu d'histoire (sur carte et avec figurines) ;
Vae victis ! est une série de BD racontant l'histoire d'une jeune gauloise durant la guerre des Gaules.